Bandungsari (Banjarharjo)
 Bandungsari (Ngaringan)
 Bandungsari (Sukodadi)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing